EKM kan syfta på:

 EKM – en statlig organisation i Estland, se Estlands konstmuseum
 EKM – en gren, Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, i Sachsen-Anhalt och Thüringen av Tysklands evangeliska kyrka, se Evangeliska kyrkan i Mellantyskland

Akronymer